Андре Мю́рер (, род. , Бергшё) — шведский горнолыжник, олимпийский чемпион 2018 года в слаломе, трёхкратный призёр чемпионатов мира в командном первенстве (2013, 2015 и 2017), победитель восьми этапов Кубка мира, обладатель Кубка мира 2011/12 в зачёте слалома. Наиболее успешно выступал в слаломе.

Спортивная карьера 
В Кубке мира Андре Мюрер дебютировал в 2004 году, в декабре 2006 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира в слаломе. Вторая победа на этапе Кубка мира пришла к Андре лишь через 4 с лишним года на трассе слалома в Загребе.

Принимал участие в Олимпиаде-2006 в Турине, где остановился в шаге от медали, заняв 4-е место в слаломе (лишь 0,03 сек уступив бронзовому призёру).

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, завоевал бронзу в слаломе (показав абсолютное лучшее время во второй попытке швед на 0,05 сек опередил ставшего 4-м олимпийского чемпиона 2006 года Бенджамина Райха), в соревнованиях по гигантскому слалому не добрался до финиша.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Мюрер в первой попытке слалома показал второй результат после австрийца Марио Матта. Во второй попытке Мюрер не сумел финишировать.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане 35-летний Мюрер выиграл золото в слаломе. Основные фавориты слалома Марсель Хиршер и Хенрик Кристофферсен не сумели финишировать, а Мюрер, показавший второй результат в первой попытке, уверенно прошёл трассу во второй (8-й результат) и по сумме двух спусков показал лучшее время, на 0,34 сек швейцарца Рамона Ценхойзерна. Мюрер стал вторым шведом в истории, выигравшим олимпийское золото в слаломе после знаменитого Ингемара Стенмарка в 1980 году.

За свою карьеру участвовал в восьми чемпионатах мира, лучший результат в личных дисциплинах — 4-е место в слаломе на чемпионате мира 2013 года в Шладминге. В 2013, 2015 и 2017 годах завоевал три медали в командном первенстве на чемпионатах мира.

Использовал лыжи и ботинки производства фирмы Nordica.

Объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Кубок мира

Завоёванные Хрустальные глобусы 
 Слалом — 2011/12

Победы на этапах Кубка мира (7)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт горнолыжника

Горнолыжники Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года